Osmanoğlu, ou Osmanoglou en français, est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Onomastique 
Osmanoğlu est un patronyme turc composé du prénom masculin turc  et du suffixe -oğlu qui signifie « fils de », accusatif du mot turc oğul, « fils ». Osmanoğlu signifie donc « fils d'Osman ».

Patronyme

Souverains turcs 
La  fait référence à la dynastie ottomane qui a régné de 1299 à 1923. Au-delà de cette date, la dynastie se poursuit avec plusieurs prétendants au trône ottoman en exil. Le patronyme Osmanoğlu signifiant « fils d’Osman » fait dans cette famille référence à Osman Ier, fondateur de la dynastie ottomane en 1299. Le mot Osman est à l’origine du mot « ottoman ».

 signifie en turc « famille Osmanoğlu » ou littéralement « famille des fils d'Osman », -oğulları étant un suffixe pluriel signifiant « les fils de ».

 Mehmed Orhan Osmanoğlu (1909-1994), prince turc et chef de la dynastie ottomane entre 1983 et 1994 ;
 Osman Ertuğrul Osmanoğlu (1912-2009), prince turc et chef de la famille impériale de Turquie de 1994 à 2009 ;
 Osman Bayezid Osmanoğlu (1924-2017), prince turc et chef de la famille impériale de Turquie de 2009 à 2017 ;
 Dündar Ali Osmanoğlu (1930-2021), prince turc et chef de la famille impériale de Turquie depuis 2017.

Autres personnalités de la dynastie 
  (1887-1960), aristocrate turque, fille du sultan Abdülhamid II ;
  (1928-2014), aristocrate turque, arrière-petite-fille d'Abdülmecid Ier (1823-1861), sultan ottoman ;
 Harun Osmanoğlu (1932-), prince turc, petit-fils d'Abdulhamid II ;
  (1918-2010), prince turc et ingénieur en radiologie ;
  (1985-), prince et acteur turc ;
  (1921-2012), aristocrate turque, petite-fille d'Abdülmecid II ;
  (1987-), aristocrate turc, petit-fils d'Abdülmecid II ;
  (1940-), prince turc, petit-fils des sultans ottomans Murad V et de Mehmed V.
  (1949-), prince turc, petit-fils de Abdülhamid II
  (1925-2014), aristocrate turque, petite-fille du sultan Abdülhamid II

On pourrait également ajouter l’intégralité des descendants d’Osman Ier qui portent implicitement le patronyme Osmanoğlu.

Autres personnalités 
 Şeref Osmanoğlu (1989-), athlète ukrainien naturalisé turc ;
  (1990-), footballeur turc.

Toponyme 

 , village turc du district de Merzifon dans la province d'Amasya.

Voir aussi 
 , prénom turc
 , suffixe à valeur patronymique présent dans de très nombreux patronymes turcs.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc